Wayne Cooper peut correspondre à :

 Wayne Cooper (1942-), artiste américain ;
 Wayne Cooper (1956-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Wayne Cooper (1978-), joueur anglais de snooker.